O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1967-68 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 17ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. O clube "Ingenio Palo Gordo" foi rebaixado para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1969-70 - Segunda Divisão. O campeão é classificado para a Copa de Campeões da Concacaf de 1969.

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1968 na Guatemala
1969 na Guatemala